Ла-Гудинья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Виана. Занимает площадь 171,42 км². Население 1562 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Оренсе